Jim Stewart pode se referir a:
 Jim Stewart (futebolista)
 Jim Stewart (jogador de críquete)
 Jim Stewart (produtor musical)

Desambiguações de antropônimos